TEB BNP Paribas WTA Championships 2011 - tenisowy turniej  z serii WTA Tour Championships, zamykający sezon rozgrywek kobiecych. W 2011 roku odbył się w dniach 25–30 października w Stambule.

Do udziału w turnieju zaproszono osiem najlepszych zawodniczek świata według klasyfikacji WTA Champions Race, podsumowującej wszystkie występy tenisistki w danym sezonie. Tenisistki rywalizowały w dwóch grupach po cztery osoby, dwie najlepsze z każdej grupy awansowały do półfinałów, zwyciężczynie półfinałów zagrały o najwyższe trofeum. Turniej rozgrywany był na kortach twardych w hali, po raz pierwszy w Stambule.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Zawodniczki rezerwowe

Faza grupowa

Grupa czerwona 
Wyniki

Tabela

Grupa biała 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Turcji